Burgplatz steht für:
 Burgplatz (Braunschweig), ein Platz in Braunschweig
 Burgplatz (Duisburg), Standort der ehemaligen Duisburger Königspfalz und Keimzelle der Stadt Duisburg
 Burgplatz (Düsseldorf), ein zentraler Platz in der Düsseldorfer Altstadt
 Burgplatz (Essen), der Platz als Keimzelle der Stadt Essen
 Burgplatz (Flensburg), ein Platz in Flensburg
 Burgplatz (Leipzig), ein Platz in der Leipziger Innenstadt
 Burgplatz (Luxemburg), die zweithöchste Erhebung in Luxemburg
 Burgplatz (Weimar), Platz vor dem Weimarer Stadtschloss

Siehe auch:
 Burghof (Begriffsklärung)
 Schlossplatz